Орси — итальянская () и испанская () фамилия. Известные носители:

 Орси, Джузеппе Агостино (1692—1761) — итальянский куриальный кардинал, доминиканец.
 Орси, Марко (род. 1990) — итальянский пловец, специализирующийся в плавании кролем.
 Орси, Паоло (1859—1935) — итальянский археолог.
 Орси, Раймундо (1901—1986) — аргентинский и итальянский футболист.
 Орси, Роберто (род. 1973) — американо-мексиканский сценарист и продюсер.
 Орси, Хорхе Ричард (род. 1975) — мексиканский телевизионный сценарист и продюсер.
 Орси Манджели, Паоло (1762—1846) — итальянский куриальный кардинал.